Ossinowka () ist ein russischer Orts- und Flussname:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Ossinowka, nicht mehr existenter Ort im Rajon Bagrationowsk (Konitten, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Ossinowka, nicht mehr existenter Ort im Rajon Gussew (Wandlauszen, 1936–1938 Wandlaudschen, 1938–1946 Rotenkamp (Ostpr.), Kreis Gumbinnen, Ostpreußen)
 Ossinowka (Kaliningrad, Gwardeisk), Siedlung im Rajon Gwardeisk (Stampelken, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Ossinowka, nicht mehr existenter Ort im Rajon Slawsk (Osseningken, 1931–1946 Grünau, Kreis Niederung, Ostpreußen)
 Ossinowka (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk (Uszballen, 1936–1938 Uschballen, 1938–1946 Dittau, Kreis Insterburg, Ostpreußen)

 Ossinowka (Belbasch), Nebenfluss des Belbasch
 Ossinowka (Bolschaja Welikuscha), Nebenfluss der Bolschaja Welikuscha
 Ossinowka (Wetluga), Nebenfluss der Wetluga
 Ossinowka (Düna), Nebenfluss der Düna,  ()